Atmanspacher ist der Familienname von:

 Harald Atmanspacher (* 1955), deutscher Physiker
 Herbert Atmanspacher, deutscher Komponist
 Otto Atmanspacher (1861–nach 1935), deutscher Pädagoge